Damian Mogavero, investidor americano. 
 Domenico Mogavero (nascido em 1947), bispo católico romano italiano.

Sobrenomes da língua italiana